Břetislav bezeichnet
 Břetislav (Vorname), einen tschechischen, männlichen Vornamen
 Břetislav I., einen böhmischen Herzog
 Břetislav II., einen böhmischen Herzog
 Heinrich Břetislav III., einen böhmischen Herzog und Bischof

 Břetislav Novák (Mathematiker), einen tschechischen Mathematiker
 Břetislav Novák (Skispringer), einen tschechoslowakischen Skispringer

 Břetislav (Konstantinovy Lázně), einen Ortsteil von Konstantinovy Lázně